U fizici:
Električni naboj, naboj u elektromagnetizmu
Elementarni naboj, električni naboj mnogih elementarnih čestica, poput elektrona
Kolor naboj, naboj u jakoj nuklernoj interakciji
Gravitacijska masa se ponekad naziva "gravitacijski naboj"
Magnetski monopol, hipotetsko svojstvo, po nekim aspektima slično električnom naboju, koje se ponekad naziva "magnetski naboj".
U ostalim poljima:
Eksplozivni naboj